Макхью́ () — фамилия. Известные носители:

 Макхью, Брендан (род. 1990) — американский пловец, чемпион США 2014 года.
 Макхью, Годфри (1911—1997) — американский военный, генерал ВВС США, советник президента Джона Кеннеди.
 Макхью, Грег (род. 1980) — шотландский актёр и сценарист.
 Макхью, Джаннетт (род. 1934) — австралийский политик и государственный деятель.
 Макхью, Джейсон (род. 1968) — американский киноактёр и продюсер.
 Макхью, Джимми (1894—1969) — американский композитор.
 Макхью, Джон (род. 1948) — американский политик и государственный деятель, член Палаты представителей США, министр армии США.
 Макхью, Кевин (род. 1980) — ирландский футболист.
 Макхью, Коллин (род. 1987) — американский бейсболист.
 Макхью, Майк (род. 1965) — американский хоккеист.
 Макхью, Морин (род. 1959) — американская писательница-фантаст.
 Макхью, Мэттью (род. 1938) — американский политик, член Палаты представителей США.
 Макхью, Роберт (род. 1991) — шотландский футболист.
 Макхью, Терри (род. 1963) — ирландский спортсмен, участник четырёх летних и двух зимних Олимпиад.
 Макхью, Шон (род. 1982) — игрок в американский футбол.
 Макхью, Эд (род. 1930) — американский футболист, член сборной США на Олимпийских играх 1952 года.
 Макхью, Эдвард (1853—1915) — ирландский профсоюзный деятель.

Примечания